Серебряная игла — название старинной техники рисунка, а также инструмента. Художник рисует на специально подготовленной поверхности (холст, пергамент, бумага), используя кусочек серебра, заточенный с одной стороны и закрепленный в удобный для руки держатель. В эпоху Возрождения для грунтовки применялась костяная пыль (такая поверхность называлась carta tinta), в настоящее время для этого используется также гуашь и гипс.

Рисунок, сделанный серебряной иглой, получается вначале голубовато-серого цвета. Постепенно, в результате окисления, он принимает теплый коричневатый оттенок и создает изображение необыкновенной деликатности и утонченности.

История 
Со времен раннего Средневековья переписчики рукописей были знакомы с техникой серебряной иглы и использовали её для письма на пергаменте и бумаге. В эпоху Возрождения она становится одной из самых популярных среди художников Италии, Германии и Голландии. Достаточно назвать таких признанных мастеров рисунка, как Ян ван Эйк, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Ганс Бальдунг, Петрус Кристус. Итальянский художник Ченнино Ченнини (1370—1440) в своей «Книге об искусстве» описывает технику серебряной иглы (stilo di argento) и приводит рецепты приготовления поверхности для неё. Начиная со второй половины XVI века эта техника, вследствие, вероятно, изменения эстетических принципов и трудоёмкости, постепенно выходит из употребления и уже в XVIII веке она почти совершенно забыта. Известны, однако, работы Рембрандта, выполненные серебряной иглой (например, портрет Саскии 1633 года, хранящийся в берлинском Кабинете гравюр).

В начале XX века немецкий специалист по истории искусства Йозеф Медер (1857—1934) посвятил целую монографию серебряной игле (Das Buchlein vom Silbersteft, 1909), чем и возродил интерес к ней. Её использовали такие художники, как Альфонс Легро и прерафаэлиты в Англии, Джозеф Стелла в США.

Из современных исследователей следует отметить английского ученого Фрэнсиса Эймс-Люиса, который уделяет серебряной игле значительное место в своей монографии «Рисунок в эпоху раннего Возрождения в Италии», а также книгу австралийской художницы и скульптора  «Рисовать как да Винчи», в которой подробно рассказывается об этой технике рисунка.

В наше время целый ряд художников использует серебряную иглу в своем творчестве. Особое место в этом списке занимает Виктор Кульбак — французский художник русского происхождения, который создал в этой технике целую галерею портретов людей, животных, птиц, цветов.

Примечания

Литература 

 Cennino Cennini, Il libro dell’arte a cura di Franco Brunello, Vicenza 1993. Французский перевод: Il Libro dell’arte, Traité des arts (192 pages, ISBN 978-2-913661-34-9) les éditions L'Œil d’Or, 2009. Английский перевод: Cennini, Cennino. The Craftsman’s Handbook. Translated by Daniel V. Thompson, Jr. New York: Dover Publications, Inc. 1933, by Yale University Press
 Joseph Meder, Das Büchlein vom Silbersteft. Gerlach und Wiedling, Wien 1909
 Ames-Lewis, Francis. Drawing in Early Renaissance Italy. Yale University Press, 2000.
 White, Susan Dorothea. Draw Like Da Vinci. London: Cassell Illustrated, 2006.
 S.Bazin, P.Nicolas, Pointe d’argent, Groupe Bazin
 Haskell, Barbara. Joseph Stella. New York: Whitney Museum of American Art, Australian Council for Educational Administration Incorporated, 1994, ISBN 0810968134
 Kurt Wehlte: Werkstoffe und Techniken der Malerei. 3. Auflage. Otto Maier Verlag, Ravensburg 1977, ISBN 3-473-61157-3
 Nicolas Bokov, Or d’Automne et Pointe d’Argent. Conversations avec Victor Koulbak, Les éditions Noir sur Blanc, ISBN 2-882-50168-4

Ссылки 
 Сайт, посвященный серебряной игле (техника, материалы и т. д.): About Silverpoint Drawing:

Письменные принадлежности
Художественные материалы
Рисовальные принадлежности